Lahnasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lahnasaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Lahnasaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Lahnasaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Lahnasaaret (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar